Bitwa o Hoth to jedna z potyczek zbrojnych w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen między siłami Sojuszu Rebeliantów i Imperium Galaktycznego. Stanowi ważną część fabuły filmu Gwiezdne wojny: część V - Imperium kontratakuje.

Wstęp 
Po dekonspiracji bazy na Yavinie 4 i przedłużającym się poszukiwaniu nowej, bezpiecznej i permanentnej lokalizacji dla kwatery głównej, rebelianci osiedlili się ostatecznie na lodowej planecie Hoth. Jednak zanim jeszcze udało im się przystosować do działania tam całość posiadanego sprzętu, ich obecność została wykryta przez droida zwiadowczego - jednego z dziesiątków wysłanych przez Imperium. Intuicja i wyczucie Mocy Lorda Vadera sprawiły, że szczątkowa informacja zniszczonej przez rebeliantów sondy nie została zignorowana, lecz na Hoth udała się cała eskadra imperialna pod bezpośrednim dowództwem Kendala Ozzela, nadzorowana przez Mrocznego Lorda.

Walka 
Flocie imperialnej nie udało się uzyskać przewagi zaskoczenia - rebelianci zdążyli osłonić swoją bazę tarczą energetyczną, co uniemożliwiło bombardowanie orbitalne i zmusiło Imperium do wykorzystania sił naziemnych. Porażkę tę admirał Ozzel przypłacił życiem, a jego miejsce z nadania Lorda Vadera zajął Firmus Piett.

Od samego początku Imperium posiadało przygniatającą przewagę liczebną i w sprzęcie, w związku z czym siły naziemne Rebelii prowadziły jedynie działania opóźniające, starając się zyskać jak najwięcej czasu dla ewakuacji Kwatery Głównej. Poniosły przy tym ciężkie straty, ale zadanie swoje wykonały - większej części rebeliantów udało się umknąć z imperialnej zasadzki.

Znaczenie 
W Bitwie na Hoth Sojusz Rebeliantów utracił bardzo dużą ilość ciężkiego sprzętu oraz zaopatrzenia, poniósł też znaczące straty w ludziach i po raz kolejny utracił swoją kwaterę główną. Mimo tego jednak, bitwę uznaje się raczej za porażkę sił Imperium, którym mimo znaczącej przewagi nie udało się ani pojmać, ani zabić czołowych dowódców Sojuszu. Z pułapki umknęli między innymi Mon Mothma, Leia Organa i Luke Skywalker, a także Han Solo i Chewbacca.

Podczas bitwy po raz pierwszy wykorzystano także nowatorską taktykę zwalczania imperialnych maszyn kroczących AT-AT przy pomocy lin z harpunami.

Linki zewnętrzne 
 

Historia świata Gwiezdnych wojen
Fikcyjne bitwy